FIN je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Ålandske otoke
 ISO 3166 oznaka za Finsko
 koda Mednarodne telekomunikacijske zveze za Finsko
 koda Mednarodnega olimpijskega komiteja za Finsko